L'expression Empire Awards 2004 peut faire référence à :

 la  des Empire Awards, qui a eu lieu en 2004
 la  des Empire Awards, qui a eu lieu en 2005 et honora des films sortis en 2004 aux États-Unis